Туран — многозначное понятие:

 Туран — историческая страна в Центральной Азии.

Топоним 
В России

 Туран — горный хребет в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Туран — село в Тункинском районе Бурятии.
 Туран — муниципальное образование в Бурятии.
 Туран — город в Республике Тыва.
 Туран — муниципальное образование в Республике Тыва.
 Туран (приток Уюка) — река в Республике Тыва

В других странах

 Туран — посёлок в Шекинском районе Азербайджана.
 Туран — устаревшее название города Дананг во Вьетнаме.
 Туран — местный совет в Израиле.
 Туран — национальный парк и биосферный резерват в Иране.
 Туран — аул в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Туран — микрорайон в городе Ош, Кыргызстан

Другое 
 Туран — название газет в ряде стран.
 Туран — венгерский средний танк периода Второй мировой войны.
 Фольксваген Туран — марка автомобиля.
 «Туран» — мараловодческое хозяйство в Республике Тыва.
 «Туран» — университет в Казахстане.
 Turan Air — азербайджанская авиакомпания.
 «Туран» — футбольный клуб из Товуза, Азербайджан.
 «Туран» — футбольный клуб из Туркестана, Казахстан.
 «Туран» — футбольный клуб из Дашогуза, Туркменистан.
 «Туран» — прежнее название футбольного клуба «Арал» (Нукус, Узбекистан).
 «Туран» — стадион в городе Нукус, Узбекистан.
 Туран — этрусская богиня любви.
 Туран — азербайджанское информационное агентство.

Персоналии 
 Туран, Али (род.1983) — турецкий футболист.
 Туран, Арда (род.1987) — турецкий футболист.
 Туран, Бюлент (род.1975) — турецкий политик.
 Туран, Митхас (1929—1993) — советский и российский хакасский прозаик.
 Туран, Нури (1924—2016) — турецкий легкоатлет.
 Туран, Осман (1914—1978) — турецкий политик и историк.
 Туран, Пал (1910—1976) — венгерский математик, основоположник экстремальной теории графов.
 Туран, Фифи (урождённая Жозефина Каваллини; 1913—1944) — французская коммунистка, деятельница Движения Сопротивления во Франции.

 Туран-шах — имя нескольких правителей в государствах Сельджукидов и Айюбидов.

См. также 
 Великий Туран
 Теорема Турана / Проблема Турана / Граф Турана